Насимович — фамилия.

Известные носители:
 Насимович, Александр Фёдорович (1880—1947) — писатель, историк литературы, лингвист.
 Насимович, Андрей Александрович (1909—1983) — советский биогеограф и эколог, деятель заповедного дела, доктор географических наук.
 Насимович, Николай Фёдорович (1879—1937) — критик, публицист, журналист.
 Насимович, Юрий Андреевич (род. 1953) — российский биолог и краевед. 

 Сомов-Насимович, Евгений Николаевич (1910—1944) — советский шахматный композитор.